Jean-Marie Le Pen (1928) – een Frans politicus
 Marine Le Pen (1968) – een Frans politica, dochter van Jean-Marie Le Pen
 Marion Maréchal-Le Pen (1989) – een Frans politica, kleindochter van Jean-Marie Le Pen
 Ulrich Le Pen (1974) – een voormalig Frans voetballer